Вяча — топоним в Белоруссии:

 Вяча — деревня в Логойском районе.
 Вяча — река в Минской области.
 Вяча — водохранилище в Минском районе.